Le tournoi de tennis de Luxembourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1996, classée en catégorie Tier III, se dispute du 21 au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Karina Habšudová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kristie Boogert et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Luxembourg
 Saison 1996 de la WTA

Liens externes 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1996
Luxembourg
Tennis
Tennis en octobre 1996